Walter Granger ist der Name folgender Personen:

* Walter K. Granger (1888–1978), US-amerikanischer Politiker
 Walter W. Granger (1872–1941), US-amerikanischer Paläontologe